6-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Авивционные корпуса 
 6-й авиационный Донбасский корпус дальнего действия
 6-й бомбардировочный авиационный Донбасский корпус
 6-й гвардейский бомбардировочный авиационный Львовский Краснознамённый корпус
 6-й гвардейский истребительный авиационный Львовский Краснознамённый ордена Суворова корпус
 6-й истребительный авиационный Барановичский ордена Суворова корпус
 6-й истребительный авиационный корпус ПВО
 6-й смешанный авиационный Люблинский Краснознамённый корпус
 6-й штурмовой авиационный Люблинский Краснознаменный корпус

Армейские и стрелковые корпуса 
 6-й армейский корпус (вермахт)
 6-й корпус СС
 6-й армейский корпус (Великая армия)
 6-й армейский корпус (Российская империя)
 6-й пехотный корпус (Российская империя)
 6-й стрелковый корпус (1-го формирования)
 6-й стрелковый корпус (2-го формирования)
 6-й стрелковый корпус (3-го формирования)
 6-й гвардейский стрелковый Дунайский корпус
 6-й Полтавский корпус Украинской державы
 6-й Славонский корпус (НОАЮ)
 Шестой корпус Потомакской армии

Механизированные и танковые корпуса 

 6-й танковый корпус
 6-й гвардейский танковый корпус

Кавалерийские корпуса